400 steht für:
 das Jahr 400
 Chevrolet 400, US-amerikanisches Automobil
 TVR Griffith 400, britisch-US-amerikanisches Automobil
 400 (Bad Request), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#4xx – Client-Fehler

Siehe auch: